Ботвиньево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ботвиньево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Ботвиньево — деревня в Одоевском районе Тульской области.